Romejki ist ein polnischer Ortsname:
 Romejki (Ełk), Ort im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945 Rumeyken, Kreis Lyck, Ostpreußen
 Romejki (Jaświły), Ort im Powiat Moniecki, Woiwodschaft Podlachien